Аллсвенскан 1934/35 — 11-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1934/35 року розпочався 29 липня 1934 року й завершився 10 червня 1935 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція